Пескерија има више значења:

 Општина Пескерија (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пескерија (Пескерија, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику